Акаксочитлан има више значења:
 Општина Акаксочитлан (Идалго), општина у савезној држави Идалго у Мексику
 Акаксочитлан (Акаксочитлан, Идалго), насеље у савезној држави Идалго у Мексику